Монтрезо́р ():
 Монтрезор — коммуна во французском департаментe Эндр и Луара.
  — средневековый замок.
 Монтрезоры — дворянский род:
 Монтрезор, Карл Лукьянович (1786—1879) — российский генерал от кавалерии, член Военного совета.
 Монтрезор, Иосиф Антонович (1767—1804) — российский майор, участник осады Эривани, герой Памбакского сражения.